Molala (taal) - uitgestorven taal
 Molala (volk) - volk dat leefde in het huidige Oregon, sprekers van het Molala
 Molala (plaats) - plaats in Zuid-Afrika

Zie ook
 Malala Yousafzai - Pakistaanse activiste